Antipater er navnet på flere forskellige personer:
 Antipater (general) (c. 397–319 f.v.t.)) – makedonsk general
 Antipater fra Sidon (2. århundrede f.v.t) – antik græsk poet og "guide" til verdens syv underværker
 Antipater fra Tarsos (død c. 130 f.v.t.) – stoisk filosof
 Antipater (idumæer) (død 43 f.v.t.) – prokurator over Judæa, Herodes den Stores far